Ciutats dels Estats Units d'Amèrica:
 Waynesboro (Virgínia)
 Waynesboro (Pennsilvània)
 Waynesboro (Geòrgia)
 Waynesboro (Mississipí)
 Waynesboro (Tennessee)